Demak steht für:
 Demak (Königreich), ein ehemaliges Königreich auf Java
 Demak (Regierungsbezirk), ein heutiger Regierungsbezirk (Kabupaten) auf Java
 Demak, Hauptstadt des Regierungsbezirks Demak auf Java